

Presentación previa 
Sergey Betov y Mikhail Elgin eran ellos defensores del título, pero cayeron derrotados en semifinales ante Hsieh Cheng-peng y Yang Tsung-hua.

Denis Matsukevich y Andrei Vasilevski ganaron el título tras derrotar en la final Hsieh Cheng-peng y Yang Tsung-hua.

Cabeza de serie

  Sergey Betov /  Mikhail Elgin (Semifinales)
  Dean O'Brien /  Ruan Roelofse (Cuartos de final)

<ol start=3>
  Riccardo Ghedin /  Jeevan Nedunchezhiyan ''(Semifinales)
  Hsieh Cheng-peng /  Yang Tsung-hua ''(Finalistas)

Cuadro

Referencias 
 Cuadro de dobles

Challenger de Samarcanda 2016